Merciful Nuns () — немецкая музыкальная группа, исполняющая готик-рок. Основана Артаудом Сетом, экс-фронтменом известной группы Garden of Delight.

История 
Группа Merciful Nuns была основана в 2009 году, вскоре после распада коллектива Garden of Delight, его бывшими участниками. Лидер обеих групп Артауд Сет заявил, что Merciful Nuns — «единственная полноправная наследница» GOD (хотя ранее музыканты в том же составе сотрудничали в рамках группы Lutherion).

В 2010 году группа выпустила свой первый альбом под названием Lib.I, исполненный в духе классического готик-рока и вдохновлённый идеологией Телемы, а также EP Body of Light. Кроме того, отдельные не вышедшие на дисках композиции были доступны для бесплатного скачивания через MySpace-страницу команды. На протяжении 2010 года музыканты дали концерты в Афинах (где играли вместе с легендами готик-рока Fields of the Nephilim), Мадриде и Гётеборге.

28 января 2011 года вышел второй полноформатный альбом Merciful Nuns — Hypogeum II, который, как и первый диск группы, получил положительные отзывы критиков. В поддержку альбома музыканты провели турне по Центральной Европе, дав концерты в Германии, Чехии и Австрии, а 10 июня 2011 года Merciful Nuns впервые выступили на фестивале Wave Gothic Treffen в качестве хэдлайнеров (совместно с известным готик-рок коллективом The March Violets). Тем же летом вышел первый концертный DVD группы под названием Infinite Visions, содержащий запись концерта в Берлине и встреченный сдержанным одобрением музыкальных критиков. Третий альбом коллектива, получивший название Xibalba III, вышел 21 декабря 2011 года и получил неплохие отзывы от журналистов, отметивших высокое качество представленного на диске материала. 16 марта 2012 года состоялся релиз очередного EP группы Genesis Revealed.

Группа приняла участие в фестивале Castle Party XIX летом 2012 года. Концерты в поддержку нового диска также проходят в Германии, Бельгии, Польше, Португалии, Великобритании, Чехии и Испании, в тур вместе с Merciful Nuns отправились Whispers in the Shadow. 29 сентября 2012 года в Берлине прошёл масштабный концерт двух групп под названием Gathering of the Nunhood, который был записан на CD; 3 октября группа сообщила, что планирует выпустить концертный диск вместе с четвёртым альбомом Goetia IV в конце ноября. В поддержку новой студийной работы музыканты 1 декабря выступят в Мадриде, на фестивале SMG Festival, вместе с The Beauty of Gemina и Joy Disaster.

Стиль, истоки, влияние 
По словам лидера группы Артауда Сета, стиль Merciful Nuns сформировался под влиянием творчества группы Sisters of Mercy и поздних работ Joy Division; кроме того, нельзя отрицать существенного воздействия музыки Garden of Delight, поскольку в обоих коллективах один и тот же фронтмен, автор текстов и основной композитор. Музыкальные критики отмечали также влияние Fields of the Nephilim и Nosferatu на творчество команды. По мнению некоторых критиков, Merciful Nuns — одна из немногих групп, исполняющих в наши дни «настоящий» готик-рок «старой школы». Некоторые рецензенты характеризуют стиль коллектива как сочетание «тёмного» гитарного звука, низкого эмоционального вокала и тяжёлых, иногда «по-шамански» звучащих ударных, основанное на традициях классического готик-рока «первой волны».

Логотип коллектива навеян Телемой и представляет собой несколько видоизменённую печать Бабалон, впервые использованную Алистером Кроули.

Дискография

Студийные альбомы 
 Lib.I — 2010
 Hypogeum II — 2011
 Xibalba III — 2011
 Goetia IV — 2012
 Goetia V — 2013
 Exosphere VI — 2013
  Meteora VII — 2014
 Thelema VIII — 2016
 A-U-M — 2017
 Anomaly— 2018

EP 
 Body of Light — 2010
 Ancient Astronauts — 2011
 Genesis Revealed — 2012
 Supernovae — 2013
 Exoplanet — 2014
 Allseeing Eye — 2016
 Black Halo — 2019

Концертные альбомы 
 The Gathering — 2012
 400 Billion Suns — 2015

Сборники 
 Closing — 2014
 Occvltation — 2015
 Nekrolog — 2018

Видеография 
 Infinite Visions — 2011 (DVD)

Основные концертные выступления 
2010
 29 мая — концерт в Афинах (вместе с Fields of the Nephilim)
 18 сентября — концерт в Мадриде
 13 ноября — концерт в Гётеборге

2011
 14—23 апреля — турне по Центральной Европе (Германия, Чехия, Австрия)
 10 июня — выступление на фестивале Wave Gothic Treffen в Лейпциге (вместе с The March Violets)
 1 июля — выступление на фестивале Castle Rock в Мюльгейме, Германия
 24 июля — выступление на фестивале Shadowplay Festival в Бельгии (вместе с Clan of Xymox)

2012
 27 июля — выступление на фестивале Castle Party в Польше
 август—сентябрь — европейское турне
 29 сентября — концерт в Берлине

Примечания 

Группы готик-рока
Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году